Droga krajowa nr 3 (Czechy)
 Droga krajowa nr 3 (Japonia)
 Droga krajowa nr 3 (Polska)
 Droga krajowa nr 3 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A3